Крапи́вин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Крапивин, Аристарх Иванович (1909—1992) — государственный деятель, Герой Советского Союза (1945).
 Крапивин, Владимир Фёдорович (род. 1936) — советский и российский учёный в области прикладной математики и кибернетики, профессор.
 Крапивин, Владислав Петрович (1938—2020) — советский русский писатель, поэт и сценарист, журналист.
 Крапивин, Евгений Иванович (1937—1985) — генерал-майор авиации, командующий ВВС Прикарпатского военного округа, погиб в авиакатастрофе.
 Крапивин, Леонтий Карпович (1928—1998) — советский токарь, Герой Социалистического Труда (1971).
 
 Крапивин, Николай Никитич (1927—1997) — советский художник.
 Крапивин, Сергей Гаврилович (1863—1927) — русский химик-методист, первый заведующий кафедры химии Тверского учительского института.
 Крапивин, Юрий Васильевич (1947—2015) — деятель советских и российских спецслужб, генерал-полковник.
 Крапивин, Яков Прохорович (1913—1993) — Герой Советского Союза (1943).



См. также